Miejscowości w USA:
 Detmold – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany

Niemcy:
 Detmold – rejencja w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Detmold – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Lippe
 Detmold – były powiat